De Cleene ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel De Cleene (* 1946), belgischer Botaniker
 Noël de Cleene CICM (1870–1942), belgischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Léopoldville
 Trevor de Cleene OBM (1933–2001), neuseeländischer Politiker, Mitglied des Representtantenhauses